Quelques mots d'amour peut désigner :
 Quelques mots d'amour, chanson de Michel Berger sortie en 1980 ;
 Quelques mots d'amour, téléfilm de Thierry Binisti sorti en 2005.